geelrandkortnek
 gewone kortnek
 heidekortnek